Rävsax eller rävsaxen kan syfta på:

 Rävsax – ett jaktredskap, se sax (fälla)
 Rävjakt (radio) – ett skämtsam benämning på radiopejlmottagare
 Rävsax (retorik) – en ledande komplex fråga eller annan utsaga som syftar till att göra bort motståndaren
 Rävsaxen (roman) – en svensk roman från 1978